

Białoruś
 Pietrowicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim
 Pietrowicze – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Pietrowicze – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Pietrowicze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim

Rosja
 Pietrowicze – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie szumiackim